Il doppio femminile del Kremlin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Vania King e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma la King ha deciso di non prendere parte alla competizione così la Švedova partecipa con Katarina Srebotnik. Švedova e Srebotnik sono state sconfitte in semifinale da Ekaterina Makarova e Elena Vesnina che hanno conquistato il titolo battendo in finale Marija Kirilenko e Nadia Petrova per .

Teste di serie

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (finale)

  Nuria Llagostera Vives /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Jaroslava Švedova /  Katarina Srebotnik (semifinale)

Wildcard
  Anastasia Frolova /  Margarita Gasparjan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2012
WTA Tour 2012